FIS Cup w skokach narciarskich 2018/2019 – 14. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się on 7 lipca 2018 w austriackim Villach, a zakończyła 24 lutego 2019 w tej samej miejscowości. Zaplanowano rozegranie 22 konkursów w 8 krajach, w tym 8 zawodów letnich i 14 zimowych. Ostatecznie odbyło się 18 z nich.

Terminarz zawodów zatwierdzony został w maju 2018 podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej w Costa Navarino. 

Tytułu bronił reprezentant Austrii Elias Tollinger, który w sezonie 2017/2018 wyprzedził Niemca Dominika Mayländera i kolejnego Austriaka Markusa Rupitscha.

Zaplanowane początkowo na 18–19 sierpnia 2018 zawody w Krasnej Polanie zostały odwołane z powodów organizacyjnych. Z kolei planowane na 30–31 stycznia 2019 konkursy w Erzurum odwołano z przyczyn finansowych.

W cyklu zwyciężył Niemiec Fabian Seidl, drugie miejsce zajął Szwajcar Luca Egloff, a trzecie – kolejny reprezentant Niemiec, Johannes Schubert.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich